Els Campionats d'escacs del Govern General (en alemany: Schachmeisterschaft des Generalgouvernements) se celebraren durant la II Guerra Mundial:

Participants 
 Aleksandr Alekhin (/)
 Iefim Bogoliúbov (/)
 Paul Felix Schmidt (/)
 Klaus Junge (/)
 Karl Gilg (/)
 Josef Lokvenc (/)
 Hans Müller (/)
 Wolfgang Weil (/)
 Paul Mross (/)
 Teodor Regedziński (/)
 Leon Tuhan-Baranowski (/)
 Fedir Bohatyrchuk (/)

i d'altres jugadors alemanys /.

Regedziński va jugar com a Reger, i Tuhan-Baranowski com a Lisse.

Hans Frank, el Governador General de la Polònia central ocupada, fou el promotor d'aquests torneigs.

Krakow / Krynica / Varsòvia 1940 
El primer Campionat del Govern General va tenir lloc a Krakow/Krynica/Varsòvia entre el 3 i el 17 de novembre de 1940.

{|class=wikitable style="margin: 1em auto 1em auto; "
| style="background:#f0f0f0;"|# 
| style="background:#f0f0f0;"|Jugador
| style="background:#f0f0f0;"|1
| style="background:#f0f0f0;"|2
| style="background:#f0f0f0;"|3
| style="background:#f0f0f0;"|4
| style="background:#f0f0f0;"|5
| style="background:#f0f0f0;"|6
| style="background:#f0f0f0;"|7
| style="background:#f0f0f0;"|8
| style="background:#f0f0f0;"|9
| style="background:#f0f0f0;"|10
| style="background:#f0f0f0;"|11
| style="background:#f0f0f0;"|12
| style="background:#f0f0f0;"|Total
|-
| 1||Anton Kohler||style="background:#cccccc;"| ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||0 ||7½
|-
| 2||Iefim Bogoliúbov||½ ||style="background:#cccccc;"| ||½ ||½ ||0 ||½ ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||7½
|-
| 3||Kurt Richter||½ ||½ ||style="background:#cccccc;"| ||½ ||1 ||½ ||0 ||1 ||1 ||1 ||½ ||½ ||7
|-
| 4||Josef Lokvenc||½ ||½ ||½ ||style="background:#cccccc;"| ||1 ||0 ||½ ||0 ||½ ||1 ||½ ||1 ||6
|-
| 5||Paul Mross||½ ||1 ||0 ||0 ||style="background:#cccccc;"| ||1 ||1 ||0 ||½ ||0 ||½ ||1 ||5½
|-
| 6||Hans Müller||0 ||½ ||½ ||1 ||0 ||style="background:#cccccc;"| ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||5½
|-
| 7||Max Blümich||0 ||0 ||1 ||½ ||0 ||½ ||style="background:#cccccc;"| ||1 ||½ ||½ ||1 ||½ ||5½
|-
| 8||Carl Ahues||½ ||0 ||0 ||1 ||1 ||½ ||0 ||style="background:#cccccc;"| ||½ ||½ ||1 ||½ ||5½
|-
| 9||Karl Gilg||0 ||½ ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||style="background:#cccccc;"| ||½ ||½ ||½ ||4½
|-
| 10||Georg Kieninger||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||½ ||½ ||½ ||½ ||style="background:#cccccc;"| ||0 ||1 ||4
|-
| 11||Ludwig Rellstab||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||0 ||0 ||0 ||½ ||1 ||style="background:#cccccc;"| ||1 ||4
|-
| 12||Max Eisinger||1 ||0 ||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||0 ||0 ||style="background:#cccccc;"| ||3½
|-
|}

Krakow / Varsòvia 1941 
El segon Campionat del Govern General tingué lloc a Krakow/Varsòvia entre el 5 i el 190 d'octubre de 1941.

{|class=wikitable style="margin: 1em auto 1em auto; "
| style="background:#f0f0f0;"|# 
| style="background:#f0f0f0;"|Jugador
| style="background:#f0f0f0;"|1
| style="background:#f0f0f0;"|2
| style="background:#f0f0f0;"|3
| style="background:#f0f0f0;"|4
| style="background:#f0f0f0;"|5
| style="background:#f0f0f0;"|6
| style="background:#f0f0f0;"|7
| style="background:#f0f0f0;"|8
| style="background:#f0f0f0;"|9
| style="background:#f0f0f0;"|10
| style="background:#f0f0f0;"|11
| style="background:#f0f0f0;"|12
| style="background:#f0f0f0;"|Total
|-
| 1||Aleksandr Alekhin||style="background:#cccccc;"| ||1 ||1 ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||1 ||½ ||½ ||1 ||8½
|-
| 2||Paul Felix Schmidt||0 ||style="background:#cccccc;"| ||1 ||½ ||1 ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||8½
|-
| 3||Iefim Bogoliúbov||0 ||0 ||style="background:#cccccc;"| ||½ ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||7½
|-
| 4||Klaus Junge||½ ||½ ||½ ||style="background:#cccccc;"| ||½ ||1 ||½ ||½ ||1 ||½ ||½ ||1 ||7
|-
| 5||Josef Lokvenc||½ ||0 ||½ ||½ ||style="background:#cccccc;"| ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||5½
|-
| 6||Teodor Regedziński||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||style="background:#cccccc;"| ||0 ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 ||5
|-
| 7||Georg Kieninger||0 ||1 ||½ ||½ ||½ ||1 ||style="background:#cccccc;"| ||½ ||0 ||½ ||0 ||0 ||4½
|-
| 8||Eduard Hahn||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||0 ||½ ||style="background:#cccccc;"| ||1 ||1 ||½ ||0 ||4½
|-
| 9||Max Blümich||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||1 ||1 ||0 ||style="background:#cccccc;"| ||½ ||1 ||½ ||4½
|-
| 10||Carl Carls||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||0 ||½ ||0 ||½ ||style="background:#cccccc;"| ||1 ||0 ||3½
|-
| 11||Heinz Nowarra||½ ||0 ||0 ||½ ||0 ||0 ||1 ||½ ||0 ||0 ||style="background:#cccccc;"| ||1 ||3½
|-
| 12||Paul Mross||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||½ ||1 ||0 ||style="background:#cccccc;"| ||3½
|-
|}

Varsòvia / Lublin / Krakow 1942 
El tercer campionat del Govern General tingué lloc a Varsòvia/Lublin/Krakow entre l'11 i el 24 d'octubre de 1942.

{|class=wikitable style="margin: 1em auto 1em auto; "
| style="background:#f0f0f0;"|# 
| style="background:#f0f0f0;"|Jugador
| style="background:#f0f0f0;"|1
| style="background:#f0f0f0;"|2
| style="background:#f0f0f0;"|3
| style="background:#f0f0f0;"|4
| style="background:#f0f0f0;"|5
| style="background:#f0f0f0;"|6
| style="background:#f0f0f0;"|7
| style="background:#f0f0f0;"|8
| style="background:#f0f0f0;"|9
| style="background:#f0f0f0;"|10
| style="background:#f0f0f0;"|11
| style="background:#f0f0f0;"|Total
|-
| 1||Aleksandr Alekhin||style="background:#cccccc;"| ||1 ||0 ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||7½
|-
| 2||Klaus Junge||0 ||style="background:#cccccc;"| ||½ ||½ ||1 ||1 ||0 ||½ ||1 ||1 ||1 ||6½
|-
| 3||Iefim Bogoliúbov||1 ||½ ||style="background:#cccccc;"| ||1 ||½ ||1 ||1 ||0 ||½ ||0 ||½ ||6
|-
| 4||Fritz Sämisch||½ ||½ ||0 ||style="background:#cccccc;"| ||1 ||0 ||1 ||½ ||½ ||1 ||½ ||5½
|-
| 5||Rudolf Keller||½ ||0 ||½ ||0 ||style="background:#cccccc;"| ||1 ||0 ||1 ||½ ||1 ||1 ||5½
|-
| 6||Georg Kieninger||½ ||0 ||0 ||1 ||0 ||style="background:#cccccc;"| ||1 ||0 ||½ ||1 ||1 ||5
|-
| 7||Alfred Brinckmann||0 ||1 ||0 ||0 ||1 ||0 ||style="background:#cccccc;"| ||½ ||½ ||1 ||½ ||4½
|-
| 8||Werner Kunerth||0 ||½ ||1 ||½ ||0 ||1 ||½ ||style="background:#cccccc;"| ||½ ||0 ||0 ||4
|-
| 9||Wolfgang Weil||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||style="background:#cccccc;"| ||0 ||1 ||4
|-
| 10||Hans Roepstorff||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||style="background:#cccccc;"| ||1 ||4
|-
| 11||Hans Zollner||0 ||0 ||½ ||½ ||0 ||0 ||½ ||1 ||0 ||0 ||style="background:#cccccc;"| ||2½
|-
|}

Krynica 1943 
El quart Campionat del Govern General tingué lloc a Krynica entre el 25 de novembre i el 5 de desembre de 1943.

{|class=wikitable style="margin: 1em auto 1em auto; "
| style="background:#f0f0f0;"|# 
| style="background:#f0f0f0;"|Jugador
| style="background:#f0f0f0;"|1
| style="background:#f0f0f0;"|2
| style="background:#f0f0f0;"|3
| style="background:#f0f0f0;"|4
| style="background:#f0f0f0;"|5
| style="background:#f0f0f0;"|6
| style="background:#f0f0f0;"|7
| style="background:#f0f0f0;"|8
| style="background:#f0f0f0;"|9
| style="background:#f0f0f0;"|10
| style="background:#f0f0f0;"|Total
|-
| 1||Josef Lokvenc||style="background:#cccccc;"| ||0 ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||7½
|-
| 2||Wilhelm Kuppe||1 ||style="background:#cccccc;"| ||0 ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||½ ||6½
|-
| 3||Iefim Bogoliúbov||½ ||1 ||style="background:#cccccc;"| ||0 ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||6½
|-
| 4||Georg Klaus||0 ||½ ||1 ||style="background:#cccccc;"| ||1 ||0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||4½
|-
| 5||Leon Tuhan-Baranowski||0 ||½ ||½ ||0 ||style="background:#cccccc;"| ||0 ||0 ||1 ||1 ||1 ||4
|-
| 6||Hans Roepstorff||0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||style="background:#cccccc;"| ||1 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
| 7||Edith Keller||0 ||0 ||½ ||1 ||1 ||0 ||style="background:#cccccc;"| ||0 ||0 ||1 ||3½
|-
| 8||Heinz Nowarra||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||1 ||1 ||style="background:#cccccc;"| ||0 ||½ ||3½
|-
| 9||Egon Gilles||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||1 ||style="background:#cccccc;"| ||0 ||3
|-
| 10||Franz Herzog||0 ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||1 ||style="background:#cccccc;"| ||2
|-
|}

Radom 1944 
El cinquè campionat del Govern General tingué lloc a Radom el febrer de 1944.

{|class=wikitable style="margin: 1em auto 1em auto; "
| style="background:#f0f0f0;"|# 
| style="background:#f0f0f0;"|Jugador
| style="background:#f0f0f0;"|1
| style="background:#f0f0f0;"|2
| style="background:#f0f0f0;"|3
| style="background:#f0f0f0;"|4
| style="background:#f0f0f0;"|5
| style="background:#f0f0f0;"|6
| style="background:#f0f0f0;"|7
| style="background:#f0f0f0;"|8
| style="background:#f0f0f0;"|9
| style="background:#f0f0f0;"|10
| style="background:#f0f0f0;"|Total
|-
| 1||Iefim Bogoliúbov||style="background:#cccccc;"| ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||8½
|-
| 2||Fedir Bohatyrchuk||½ ||style="background:#cccccc;"| ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||8
|-
| 3||Hans Roepstorff||0 ||½ ||style="background:#cccccc;"| ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||7½
|-
| 4||Leon Tuhan-Baranowski||0 ||0 ||0 ||style="background:#cccccc;"| ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||5
|-
| 5||Franz Herzog||0 ||0 ||0 ||½ ||style="background:#cccccc;"| ||0 ||1 ||1 ||1 ||1 ||4½
|-
| 6||Planck||0 ||0 ||0 ||½ ||1 ||style="background:#cccccc;"| ||0 ||1 ||1 ||1 ||4½
|-
| 7||Heinz Nowarra||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||style="background:#cccccc;"| ||1 ||1 ||1 ||4
|-
| 8||Probst||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||style="background:#cccccc;"| ||1 ||1 ||2
|-
| 9||Sänger||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||style="background:#cccccc;"| ||1 ||1
|-
| 10||Meckel||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||style="background:#cccccc;"| ||0
|-
|}

Notes i referències 

Competicions d'escacs a Polònia
Competicions d'escacs a Alemanya
Competicions esportives del 1940
Competicions esportives del 1941
Competicions esportives del 1942
Competicions esportives del 1943
Competicions esportives del 1944